Знамя-Архангельская — деревня в Касторенском районе Курской области России. Входит в состав Андреевского сельсовета.

География 
Деревня находится в восточной части Курской области, в лесостепной зоне, в пределах юго-западной части Среднерусской возвышенности, на правом берегу ручья Рудка (приток Олыма), на расстоянии примерно 3 километров (по прямой) к северо-северо-востоку (NNE) от посёлка городского типа Касторное, административного центра района. Абсолютная высота — 192 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренный, со среднегодовой температурой воздуха +5,1 °C и среднегодовым количеством осадков 547 мм.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 37,5 %, женщины — соответственно 62,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 52 % из 21 чел., армяне — 48 %.

Примечания 

Населённые пункты Касторенского района